Benio ist der Name von
Juri Benio, ukrainischer Fußballspieler und Trainer

Benio bezeichnet
 einen Ort in Neuseeland, siehe Benio (Neuseeland)